Ceuthomantis – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Ceuthomantinae w rodzinie Craugastoridae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na wzniesieniach o wysokości 493–1540 m n.p.m. w południowej i wschodniej części Wyżyny Gujańskiej, w tym stoki i szczyty: Mount Ayanganna i masyw Wokomung w Gujanie, Cerro Aracamuni i Sierra Tapirapecó w masywie Cerro Neblina na granicy Wenezueli i Brazylii i Sarisariñama Tepui w południowej Wenezueli, rozciągając się do sąsiedniej Brazylii.

Systematyka

Etymologia 
Ceuthomantis:  keuthos „w głębokościach ziemi”; μαντις mantis, μαντεως manteōs „wieszcz” (tj. żaba drzewna).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Ceuthomantis aracamuni 
 Ceuthomantis cavernibardus 
 Ceuthomantis duellmani 
 Ceuthomantis smaragdinus

Przypisy 

Craugastoridae